Slag bij Stirling Bridge (1297)
 Slag bij Stirling (1648)